Sabellides är ett släkte av ringmaskar som beskrevs av H. Milne-Edwards 1838, emend. Malmgren, 1866. Sabellides ingår i familjen Ampharetidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Havsborstmaskar
Sabellides